Laives bezeichnet Orte:

 Gemeinde Laives in der französischen Département Saône-et-Loire, siehe: Laives (Saône-et-Loire)
 italienischer Name der Stadt Leifers in Südtirol